Bodom steht für:
 Bodominjärvi, ein See in der finnischen Stadt Espoo
 Bodom (Stadtteil), ein Stadtteil der finnischen Stadt Espoo

Bodom ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Bodom (1829–1879), norwegischer Maler

Siehe auch:
 Children of Bodom, finnische Metalband